Елена Дементьева - победительница турнира.

Общая информация 
 Елена Дементьева перед третьим подряд турниром Большого шлема на харде побеждает Серену Уильямс ( ранее - на Олимпиаде в Пекине и в Сиднее ).
 Елена Дементьева выигрывает третий турнир в году и в третий же раз побеждает в финале соотечественницу ( все три раза это были разные спортсменки ).
 Мария Шарапова выходит в финал турнира WTA впервые более чем за 16 месяцев.
 Елена Янкович впервые в карьере побеждает Ким Клейстерс ( предыдущие 6 матчей выиграла бельгийка ).
 Второй раз в сезоне один из победителей квалификационного турнира выходит в 1/4 финала турнира старшего премьер-турнира. В Мадриде подобное достижение покорилось Вере Душевиной, здесь же - Луции Шафаржовой.

Сеянные 
Восемь первых сеянных теннисистов начинают турнир со второго круга.

  Динара Сафина (Второй раунд)
  Серена Уильямс (Полуфинал)
  Винус Уильямс (Второй раунд)
  '''Елена Дементьева (Чемпионка)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Вера Звонарёва (Третий раунд)
  Каролина Возняцки ''(Второй раунд)

<li> Виктория Азаренка (Второй раунд)
<li> Надежда Петрова (Первый раунд)
<li> Ана Иванович (Второй раунд)
<li> Флавия Пеннетта (Второй раунд)
<li> Марион Бартоли (Первый раунд)
<li> Агнешка Радваньская (Четвертьфинал) 
<li> Амели Моресмо (Первый раунд)
<li> Доминика Цибулкова (Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Canada Masters 2009